Verveningspolder of veenpolder, een type polder
 Veenpolder (Assendelft), een polder in Assendelft
 Veenpolder (Den Haag), een polder in Den Haag
 Van der Veenpolder, een polder in Grootegast
 Veenpolder (Harkstede), een polder bij Harkstede
 Gecombineerde Veenpolder onder Zwammerdam
 Bezuidenhoutsche Veenpolder, een polder in Den Haag en Wassenaar